Yelena Sokolova (o Elena Sokolova) puede referirse a:

Yelena Sokolova (patinadora) (n. 1980), patinadora artística rusa
Yelena Sokolova (corredora) (n. 1979), corredora rusa
Yelena Sokolova (saltadora de longitud) (n. 1986), saltadora de longitud rusa
Yelena Sokolova (nadadora) (n. 1991), nadadora rusa